Le terme Hôtel Crowne Plaza s’applique à plusieurs édifices :
 l'Hôtel Crowne Plaza à Bruxelles en Belgique, édifice de style Art nouveau connu à l'époque sous le nom de Palace Hôtel ;
 l'Hôtel Crowne Plaza à Prague en République tchèque, édifice relevant de l'architecture stalinienne ;
 l'Hôtel Crowne Plaza à Belgrade, en Serbie

Homonymie